Wisden ist der Familienname folgender Personen:

 John Wisden (1826–1884), englischer Kricketspieler, der den  Wisden Cricketers’ Almanack startete
 Robert Wisden (* 1958), britischer Schauspieler

Wisden steht für

 Wisden Cricketers’ Almanack, Nachschlagewerk über den Cricketsport